Igor Portnyagin (7 de janeiro de 1989) é um futebolista profissional russo, atacante, milita no FC Khimki.

Carreira

FC Soyuz-Gazprom Izhevsk 
Portnyagin se profissionalizou no FC Soyuz-Gazprom Izhevsk, em 2005.

FC Lokomotiv Moscow 
Portnyagin se transferiu para o FC Lokomotiv Moscow, em 2016.

Títulos

Clubes
Rubin Kazan
Russian Premier League: 2009
Supercopa da Rússia: 2010

Lokomotiv Moscow
 Copa da Rússia: 2016-17

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Rubin Kazan